Andrew Murtha – ex pattinatore di short track australiano
 John Murtha – politico statunitense
 Tish Murtha – fotografa inglese